Zakrzewko est le nom de :

Topnoymie
en Pologne :
 Zakrzewko, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Zakrzewko, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Zakrzewko, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Zakrzewko, village du powiat de Nowy Tomyśl, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Zakrzewko, village du powiat de Szamotuły, dans la voïvodie de Grande-Pologne.